Herouville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Hérouville, kommun i departementet Val-d’Oise, 
 Hérouville-Saint-Clair, kommun i departementet Calvados,